Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але Бенешова вирішила не брати участі.
Стрицова грала в парі з Петрою Цетковською, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли перші сіяні Сара Еррані і Роберта Вінчі.

Еррані та Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Франческа Ск'явоне і Флавія Пеннетта з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Еррані Р Вінчі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Д Кустова О Савчук
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Стівенс
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[3]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Халеп Ж Гусарова
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Н Братчикова Д Юрак
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Посилання 
 Main Draw

Парний розряд